Tony J. White – uno sviluppatore del mod ETPub per Wolfenstein: Enemy Territory